Svartön kan avse:

Finland

 Svartön, Vasa, 
 Svartön, Malax, 
 Svartön, Närpes, 
 Svartön, Kristinestad,

Sverige

 Svartön, en tidigare ö i Luleå, , som nu vuxit samman med bland andra Hertsön till Svartölandet. På Svartön ligger Svartöstaden.

Se även
Svartsö
Svartö
Den svarta ön